Меяч () — словенская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1983) — словенский футболист, обладатель Суперкубка Словении в составе клуба «Марибор» (2009, 2012—2014).
  (род. 1936) — словенский танцор балета и хореограф, лауреат Премии Франце Прешерна (2018).